Hugh Acland peut désigner :

 Sir Hugh Acland,  baronnet (c. 1639-1714), baron anglais et membre du Parlement ;
 Sir Hugh Acland,  baronnet (1697-1728), baron anglais ;
 Hugh Acland (1874-1956), chirurgien néo-zélandais ;
 Sir Jack Acland (Hugh John Acland, 1904-1981), homme politique néo-zélandais.